Abate steht für:
 Abate Fetel, Birnensorte
 Abate, Handelsname für das Insektizid Temephos, ein Larvizid zur Bekämpfung bestimmter Stechmückenarten
 Abate, einen Ortsteil der Gemeinde San Sebastiano da Po in der Provinz Turin, Italien

Abate (geistlicher Titel in Italien und Spanien, Abt) ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Abate (1867–1952), italienischer Maler
 Beniamino Abate (* 1962), italienischer Fußballspieler
 Carlo-Maria Abate (1932–2019), italienischer Autorennfahrer
 Carmine Abate (* 1954), italienischer Schriftsteller
 Catherine Abate († 2014), US-amerikanische Politikerin
 Emanuele Abate (* 1985), italienischer Leichtathlet
 Fabio Abate (* 1966), Schweizer Politiker

 Giuseppe Abate, italienischer Maler
 Greg Abate (* 1947), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ignazio Abate (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Marco Abate (* 1962), italienischer Mathematiker
 Rocco Abate (* 1950), italienischer Flötist und Komponist
 Yenatfenta Abate (* 1973), äthiopische Malerin

Siehe auch:
 Abbate